In 2012/13 werd het 109de seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Uruguay. Het seizoen werd in twee fases gespeeld, het Torneo Apertura en het Torneo Clausura. Peñarol werd kampioen.

Eerste fase

Torneo Apertura

Torneo Clausura

Totale stand

Campeonato
Defensor en Peñarol speelden tegen elkaar in de halve finale voor de titel. Omdat Peñarol won en tevens al geplaatst was voor de finale, waren ze na de halve finale al algemeen kampioen.

Topschutters

  cursief: spelers die enkel in Torneo Apertura speelden.

Degradatie

Zie ook
Uruguayaans voetbalelftal in 2012
Uruguayaans voetbalelftal in 2013

Externe link
 RSSSF

Uruguayaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2012/13